Il singolare del torneo di tennis Lorraine Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ramesh Krishnan che ha battuto in finale Jan Gunnarsson 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Bill Scanlon (secondo turno)
 Tim Mayotte (primo turno)
 Pablo Arraya (primo turno)
 Eric Korita (secondo turno)

 Brad Drewett (quarti di finale)
 Balázs Taróczy (quarti di finale)
 Libor Pimek (secondo turno)
 Steve Denton (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lorraine Open 1984